Jacques Gay peut désigner :
 Jacques Gay, maître-ébéniste français du  ;
 Jacques Gay (1786-1864), botaniste français ;
 Jacques Gay (1851-1925), peintre français ;
 Jacques Gay, nageur français.